Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale David Nainkin 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Henrik Holm (secondo turno)
 Mark Petchey (quarti di finale)
 Dick Norman (Campione)
 Lionnel Barthez (primo turno)

 Omar Camporese (quarti di finale)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Tim Henman (semifinali)
 David Nainkin (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1995